Phippsia (plant), een geslacht van planten uit de grassenfamilie (Poaceae),
 Phippsia (kreeft), een geslacht van vlokreeften uit de familie van de Stegocephalidae